Cermak steht für:

 Czermak (Familie), Prager Akademikerfamilie

Cermak, Čermák, Čermak oder Czerma(c)k ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Čermák (* 1994), tschechischer Fußballspieler
 Anton Cermak (1873–1933), US-amerikanischer Politiker
 David Čermák (* 1970), tschechischer Eishockeyspieler
 Dragutin Čermak (1944–2021), jugoslawischer Basketballspieler und -trainer
 Emmerich Czermak (1885–1965), österreichischer Politiker (CSP)
 František Čermák (Maler) (1822–1884), tschechischer Maler und Hochschullehrer
 František Čermák (* 1976), tschechischer Tennisspieler und -trainer
 Franz Czermak (* 1896), sudetendeutscher Lehrer und Kommunalpolitiker 
 Friedrich Czermak (1890–1960), österreichischer Geologe
 Fritz Czermak (1894–1966), deutscher Jurist und Politiker
 Gerhard Czermak (* 1942), deutscher Jurist und Autor

 Ivan Čermak (* 1949), kroatischer General
 Jaroslav Čermák (1830–1878), tschechischer Maler
 Jason Cermak (* 1977), kanadischer Schauspieler
 Johann Cermak (* 1949), österreichischer Bluesmusiker, Komponist und Bandleader

 Joseph Czermak (1825–1872), böhmischer Psychiater
 Joseph Julius Czermak (1799–1851), österreichischer Physiologe und Anatom

 Leoš Čermák (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler
 Lubomír Čermák (* 1945), tschechischer Geiger
 Paul Czermak (1857–1912), österreichischer Physiker und Hochschullehrer
 Paul Czermak (1883–1958), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Petr Čermák (* 1942), tschechoslowakischer Ruderer
 Reginald Czermack (1847–1929), österreichischer Unternehmer und Feuerwehrfunktionär
 Stefan Czermak (* 1948), polnischer Violinist
 Tomáš Čermák (* 1943), tschechischer Ingenieurwissenschaftler
 Ulrich Czermak (* 1967), deutscher Moderner Fünfkämpfer

Siehe auch:
 Csermák
 Tschermak